Flooded Gum werden in Australien zwei Eukalyptusarten genannt:
Eucalyptus grandis im östlichen Australien und
Eucalyptus rudis in Western Australia